Styrmansholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Styrmansholmen, Kimitoön, Åboland, 
 Styrmansholmen, Lovisa, Nyland, 

Robotskapade Finlandförgreningar